Zingaretti ist der Familienname folgender Personen:
 Luca Zingaretti (* 1961), italienischer Schauspieler
 Nicola Zingaretti (* 1965), italienischer Europapolitiker